Санта Ефихенија има више значења:

 Санта Ефихенија (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Ефихенија (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Ефихенија (Нуево Уречо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Ефихенија (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Ефихенија, Кампестре (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Ефихенија (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Ефихенија (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Ефихенија (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику